Одынец — польская фамилия. Известные носители:

 Одынец, Антоний Эдвард (1804—1885) — польский поэт, переводчик, мемуарист; друг Адама Мицкевича.
 Одынец, Викентий Иванович (1865—1951) — российский и польский генерал, герой Первой мировой войны.

Другое 
 Одынец — польский дворянский герб.

См. также 
 Одинец